Autostrada A17 – autostrada italiana
Autostrada A17 – autostrada belga
Autostrada A17 – autostrada tedesca
Autostrada A17 – autostrada lituana (tangenziale di Panevėžys) 
Autostrada A17 – autostrada olandese
Autostrada A17 – autostrada portoghese